Anchialos ist 

in der Geographie:
 antike griechische Stadt am Schwarzen Meer, siehe Pomorie
 Nea Anchialos, griechische Stadt und Gemeinde der Präfektur Magnisia in der Verwaltungsregion Thessalien
 Anchialos (Chalkidona),(en) griechisches Dorf in der Gemeinde Chalkidona

in der griechischen Mythologie:
 Anchialos (Vater des Mentes), Freund des Odysseus
 Anchialos (Phaiake), beteiligt sich an Festspielen zu Ehren des Odysseus
 Anchialos (Erzieher des Paris)
 Anchialos (Achaier), im Trojanischen Krieg von Hektor getötet

Siehe auch:
 Anchialus (ital.: Anchialo), Titularerzbistum bzw. bis 1932 Titularbistum der römisch-katholischen Kirche